Оран може да се отнася за:

 Оран, вид обработка на почвата
 Оран, град в Северозападен Алжир
 Оран, провинция в Алжир
 Сан Рамон де ла Неува Оран, съкр. Оран, град в Аржентина
 Оран, департамент в Аржентина